Бербідж ()

 Елінор Маргерит Бербідж (* 1919) — англійський астроном, дружина Джеффрі Рональда Бербіджа
 Джеффрі Рональд Бербідж (* 1925) — англійський астроном

Англійські прізвища